Melanie Schulte ist der Name von:

 Melanie Schulte (Übersetzerin) (1885–1922), deutsche Übersetzerin 
 Melanie Schulte (Schiff), deutscher Stückgutfrachter, im Dezember 1952 gesunken